MTBO ist eine Abkürzung für:
 Mountainbike-Orienteering
 Mean Time Between Outages: Durchschnittliche Zeit zwischen zwei Systemausfällen
 Mean Time Between Overhaul: Durchschnittliche Zeit zwischen zwei Systemüberholungen

MTBO